Theater für Kinder bezeichnet:

 Theater für Kinder, allgemein Theater, das vor allem für Kinder und Jugendliche gemacht und gespielt wird.

Einzelne Theater, die Kindertheater machen:
 Berlin: Theater für Kinder bzw. Theater für Kinder im Reichskabarett, ehemaliger Name des Grips-Theater
 Hamburg: Theater für Kinder, seit 1968 im Allee-Theater
 München: Münchner Theater für Kinder
 Oldenburg: Theater für Kinder – Bühne Morgenstern, ein Tourneetheater